Plutarch (griechisch  Plutarchos) ist:

Name folgender Personen:
 Plutarch von Eretria, Tyrann von Eretria im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Plutarch (Plutarch von Chaironeia), griechischer Schriftsteller und Platoniker im 1./2. Jahrhundert
 Plutarch von Byzantion, Bischof von Byzantion im 1./2. Jahrhundert
 Plutarchos von Apamea, Bildhauer aus Apamea in Syrien, Sohn des Helidoros 
 Plutarch von Athen, spätantiker Neuplatoniker im 4./5. Jahrhundert

Außerdem:
 Plutarch (Mondkrater), benannt nach dem Schriftsteller 
 (6615) Plutarchos, Asteroid des Hauptgürtels